Timberlake bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Timberlake (North Carolina)
 Timberlake (Ohio)
 Timberlake (Tennessee)
 Timberlake (Virginia)

Personen:
 Bob Timberlake (* 1943), US-amerikanischer Footballspieler
 Charles B. Timberlake (1854–1941), US-amerikanischer Politiker
 Clare Hayes Timberlake (1907–1982), US-amerikanischer Diplomat
 Gary Timberlake (* 1948), US-amerikanischer Baseballspieler
 Henry Timberlake (1730–1765), amerikanischer Offizier und Kartograf
 Justin Timberlake (* 1981), US-amerikanischer Popsänger

Sonstiges:
 Kap Timberlake, Kap an der Hillary-Küste, Viktorialand, Antarktika